Kamali ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Al Kamali (* 1989), arabischer Fußballspieler
 Mohammad Hashim Kamali (* 1944), afghanischer Hochschullehrer für islamisches Recht